Yushu est une ville de la province du Jilin en Chine ;
 La préfecture autonome tibétaine de Yushu est une subdivision administrative de la province du Qinghai en Chine.
 La ville-district de Yushu est une subdivision administrative de la préfecture autonome tibétaine du même nom ; le chef-lieu de cette préfecture est aussi souvent appelée Yushu, et elle est nommée Gyêgu en tibétain.
 Le Monastère de Gyegu (ou monastère de Yushu).
 Le séisme de 2010 de Yushu a concerné le Xian de Yushu.
 Le yushu, une race chevaline.
Homonymie de toponyme